Том Джонс:

 «Том Джонс» — фильм режиссёра Тони Ричардсона, экранизация романа Филдинга.
 Том Джонс (род. 1940) — британский эстрадный певец.
 Томас «Том» Джонс (род. 1964) — английский футболист и тренер.

 Оперы
 «» — британская комическая опера Эдварда Германа 1907 года по роману Филдинга.
 «» — опера Франсуа-Андре Филидора, поставленная в 1765 году по роману Филдинга.

См. также 
 «История Тома Джонса, найдёныша» (более известен как «Том Джонс») — роман Генри Филдинга.